Ada, riječni otok
 Ada (programski jezik)
 Ada, Lamekova žena
 Ada (pleme) - crnačko pleme iz grupe Adangme, Gana.
 Ada (računalni virus) - računalni virus koji briše program PC-cillin
 Ada od Karije - vladarica

Naselja:
 Ada (Šodolovci), naselje u sastavu općine Šodolovci (Osječko-baranjska županija, Hrvatska)
 Ada (Odžak, BiH), naselje u općini Odžak, BiH
 Ada (Ada, Srbija), naselje u istoimenoj općini u Srbiji
 Ada (općina), općina u Srbiji
 Ada, Afganistan 
 Ada, Saskatchewan, Kanada
 Ada, Gana 
 Ada, Grčka 
 Ada, Nigerija 
 SAD:
 Ada, Minnesota,  
 Ada, Ohio,  
 Ada, Oklahoma.